Янь Бинта́о (; род. ) — китайский профессиональный игрок в снукер.

Победитель турнира Мастерс 2021 года.

Карьера 
Начал выступать на профессиональном уровне в 2013 году в возрасте 13 лет на низкорейтинговых турнирах азиатского тура серии Players Tour Championship, достигнув  этапа в Чжанцзягане, после чего получил уайлдкард на рейтинговый Открытый чемпионат Китая 2014 года, дебютировав на рейтинговых турнирах. В следующем сезоне 2014/15 он доходит  низкорейтингового Открытого Чемпионата Исина, а также до 1/16 рейтинговых Wuxi Classic и Шанхай Мастерс, а в ноябре 2014 года стал самым молодым Чемпионом мира среди любителей, что позволило ему получить профессиональным статус, но из-за проблем с получением британской визы начало его профессиональной карьеры перенесли на сезон 2016/17. В своём дебютном сезоне он дошёл 

В ноябре 2017 года Янь Бинтао дошёл до финала Nortern Ireland Open (Открытого чемпионата Северной Ирландии), где в острой и равной борьбе уступил со  двукратному чемпиону мира, валлийцу Марку Уильямсу, ведя в счёте с самого начала, 

В июле 2019 года выиграл турнир Рига Мастерс, в финале со счётом 5:2 победил англичанина Марка Джойса.

В январе 2021 года выиграл турнир Мастерс, обыграв в финале Джона Хиггинса со счётом 10:8.

На Чемпионате мира 2022 года во втором раунде одержал победу над действующим чемпионом Марком Селби (13:10), но затем выбыл в четвертьфинале.

Выступления на профессиональных снукерных турнирах

Примечания

Ссылки 
 Профіль на World Snooker
 Статыстыка Яня Бінтаа на CueTracker.net
 Профиль на SnookerTV

Снукеристы Китая